Het ATP-toernooi van Rotterdam 2000 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2000) werd van 14 tot en met 20 februari 2000 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 2000 trok 95.851 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

2000